Роскилльский мир — мирный договор, заключённый между Данией и Швецией  года в городе Роскилле (Дания). Этим миром завершилась датско-шведская война 1657-1658 годов, начатая королём Дании и Норвегии Фредериком III. Дания, потерпевшая поражение от войск Карла X Густава, согласилась на огромные территориальные уступки. К Швеции отошла в частности провинция Сконе. Кроме того Швеция освобождалась от пошлин за проход торговых судов через пролив Эресунн. Дания также обязалась препятствовать проходу через проливы в Балтийское море всех флотов стран, враждебных Швеции.

Предыстория 
В 1658 году король Карл X Густав Шведский совершил переход через Бельты и занял датский остров Зеландия, чем вынудил датчан перейти к переговорам. Прелиминарный договор был подписан в Тааструпе  года, а окончательный — в Роскилле  года.

Швеция также вторглась в Ромсдаль в Западной Норвегии, но местные фермеры бросили вызов шведским войскам и стали активно записываться в ополчение. В итоге шведский губернатор был вынужден отправить роту солдат и 50 кавалеристов для сбора налогов. Однако в целом оккупация не была успешной.

Положения договора 

Условия мирного договора включали:
 уступку датской провинции Сконе Швеции;
 уступку датской провинции Блекинге Швеции;
 уступку датский провинции Халланд Швеции;
 уступку датской провинции Борнхольм Швеции;
 уступку норвежской провинции Бохуслен Швеции. Это обеспечивало Швеции неограниченный доступ к западной торговле;
 уступку норвежской провинции Трёнделаг Швеции;
 отказ датчан от всех антишведских союзов;
 предотвращение датчанами прохода любых враждебных шведам военных кораблей через балтийские проливы;
 восстановление герцога Гольштейн-Готторпского в его земельных правах;
 оплату датчанами расходов на размещение шведских оккупационных сил;
 предоставление датских войск для участия в войнах Швеции.

Примечания

Ссылки 
 Scan of the treaty at IEG Mainz
 Transcription of the treaty at IEG Mainz

Договоры по алфавиту
Мирные договоры XVII века
Международные договоры Швеции
Международные договоры Дании
История Норвегии
События 8 марта
1658 год
Право Норвегии